Хален:

 Хален — коммуна в провинции Лимбург.
 Хален, Жорж ван (род. 1899—?) — бельгийский боксёр, участник летних Олимпийских игр 1924 года.

См. также